

Europese wedstrijden 

De Nederlandse voetbalclub Feyenoord speelt sinds 1961 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Uitslagen vanuit gezichtspunt Feyenoord

<div style="white-space: nowrap;">
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:90%;"
! Seizoen
! Competitie
! Ronde
! Land
! Club
! Totaalscore
! 1e W
! 2e W
! PUC
|-
| rowspan=6 valign=top|1961/62
| rowspan=6 valign=top|International Football Cup
| rowspan=3 valign=top|Groep B1 (1e)
|
|Schalke 04
|6-4||1-3 (T)||5-1 (U)
| rowspan=6|0.0
|-
|
|IFK Göteborg
|10-4||4-1 (T)||6-3 (U)
|-
|
|FC La Chaux-de-Fonds
|8-4||3-2 (U)||5-2 (T)
|-
|1/4
|
|SK Hradec Králové
|3-1||colspan=2|3-1 (T)
|-
|1/2
|
|Baník Ostrava
|1-0||colspan=2|1-0 (T)
|-
|F
|
|Ajax
|2-4||colspan=2|2-4 (U) < (Amsterdam)
|-
| rowspan=2 valign=top|1961/62
| rowspan=2 valign=top|Europacup I
|Q
|
|IFK Göteborg
|11-2||3-0 (U)||8-2 (T)
| rowspan=2|5.0
|-
|1R
|
|Tottenham Hotspur
|2-4||1-3 (T)||1-1 (U)
|-
| rowspan=3 valign=top|1962/63
| rowspan=3 valign=top|International Football Cup
| rowspan=3 valign=top|Groep B2 (4e)
|
|OFK Belgrado
|1-3||1-2 (T)||0-1 (U)
| rowspan=3|0.0
|-
|
|Bayern München
|8-5||5-1 (T)||3-4 (U)
|-
|
|Lanerossi Vicenza
|3-2||3-0 (T)||0-2 (U)
|-
| rowspan=4 valign=top|1962/63
| rowspan=4 valign=top|Europacup I
|Q
|
|Servette FC Genève
|4-4||3-1 (U)||1-3 (T) BW 3-1 n.v. (T) < (Düsseldorf)
| rowspan=4|10.0
|-
|1/8
|
|Vasas Boedapest
|3-3||1-1 (T)||2-2 (U) BW 1-0 (T) < (Antwerpen)
|-
|1/4
|
|Stade de Reims
|2-1||1-0 (U)||1-1 (T)
|-
|1/2
|
|Benfica
|1-3||0-0 (T)||1-3 (U)
|-
| rowspan=3 valign=top|1964/65
| rowspan=3 valign=top|International Football Cup
| rowspan=3 valign=top|Groep A1 (2e)
|
|Hertha BSC
|1-2||1-1 (T)||0-1 (U)
| rowspan=3|0.0
|-
|
|FC Lausanne-Sport
|3-5||0-2 (T)||3-3 (U)
|-
|
|Standard Luik
|5-0||2-0 (T)||3-0 (U)
|-
|1965/66
|Europacup I
|Q
|
|Real Madrid
|2-6||2-1 (T)||0-5 (U)
|2.0
|-
| rowspan=3 valign=top|1966/67
| rowspan=3 valign=top|International Football Cup
| rowspan=3 valign=top|Groep A1 (3e)
|
|Eintracht Frankfurt
|1-6||1-4 (T)||0-2 (U)
| rowspan=3|0.0
|-
|
|Lanerossi Vicenza
|3-2||2-0 (T)||1-2 (U)
|-
|
|FC La Chaux-de-Fonds
|6-2||4-1 (T)||2-1 (U) gestaakt vanwege mist
|-
| rowspan=3 valign=top|1967
| rowspan=3 valign=top|Intertoto Cup
| rowspan=3 valign=top|Groep A2 (1e)
|
|Daring Brussel
|5-2||5-1 (T)||0-1 (U)
| rowspan=3|0.0
|-
|
|RC Strasbourg
|6-1||3-0 (T)||3-1 (U)
|-
|
|FC Lausanne-Sport
|6-3||2-1 (T)||4-2 (U)
|-
| rowspan=2 valign=top|1968
| rowspan=2 valign=top|Intertoto Cup
| rowspan=2 valign=top|Groep A4 (1e)
|
|AS Saint-Étienne
|2-0||2-0 (T)||0-0 (U)
| rowspan=2|0.0
|-
|
|Standard Luik
|6-2||4-0 (T)||2-2 (U)
|-
|1968/69
|Jaarbeursstedenbeker
|1R
|
|Newcastle United
|2-4||0-4 (U)||2-0 (T)
|2.0
|-
| rowspan=5 valign=top|1969/70
| rowspan=5 valign=top|Europacup I
|1R
|
|KR Reykjavík
|16-2||12-2 (U)||4-0 (T)
| rowspan=5|16.0
|-
|1/8
|
|AC Milan
|2-1||0-1 (U)||2-0 (T)
|-
|1/4
|
|FC Vorwärts Berlin
|2-1||0-1 (U)||2-0 (T)
|-
|1/2
|
|Legia Warschau
|2-0||0-0 (U)||2-0 (T)
|-
|F
|
|Celtic
|2-1|| colspan=2 |2-1 n.v. (T) < (Milaan)
|-
|1970/71
|Europacup I
|1R
|
|UT Arad
|1-1 u||1-1 (T)||0-0 (U)
|2.0
|-
| rowspan=3 valign=top|1971/72
| rowspan=3 valign=top|Europacup I
|1R
|
|Olympiakos Nicosia
|17-0||8-0 (T)||9-0 (U)
| rowspan=3|11.0
|-
|1/8
|
|Dinamo Boekarest
|5-0||3-0 (U)||2-0 (T)
|-
|1/4
|
|Benfica
|2-5||1-0 (T)||1-5 (U)
|-
| rowspan=2 valign=top|1972/73
| rowspan=2 valign=top|UEFA Cup
|1R
|
|US Rumelange
|21-0||9-0 (T)||12-0 (U)
| rowspan=2|6.0
|-
|2R
|
|OFK Belgrado
|5-5 u|| 4-3 (T)||1-2 (U)
|-
| rowspan=3 valign=top|1973
| rowspan=3 valign=top|Intertoto Cup
| rowspan=3 valign=top|Groep 7 (1e)
|
|Standard Luik
|4-2||3-1 (T)||1-1 (U)
| rowspan=3|0.0
|-
|
|AS Saint-Étienne
|5-4||3-2 (T)||2-2 (U)
|-
|
|Schalke 04
|6-4||4-3 (T)||2-1 (U)
|-
| rowspan=6 valign=top|1973/74
| rowspan=6 valign=top|UEFA Cup
|1R
|
|Östers Växjö
|5-2||3-1 (U)||2-1 (T)
| rowspan=6|20.0
|-
|2R
|
|Gwardia Warschau
|3-2||3-1 (T)||0-1 (U)
|-
|1/8
|
|Standard Luik
|u 3-3||1-3 (U)||2-0 (T)
|-
|1/4
|
|Ruch Chorzów
|4-2||1-1 (U)||3-1 (T)
|-
|1/2
|
|VfB Stuttgart
|4-3||2-1 (T)||2-2 (U)
|-
|F
|
|Tottenham Hotspur
|4-2||2-2 (U) ||2-0 (T)
|-
| rowspan=2 valign=top|1974/75
| rowspan=2 valign=top|Europacup I
|1R
|
|Coleraine
|11-1||7-0 (T)||4-1 (U)
| rowspan=2|5.0
|-
|1/8
|
|FC Barcelona
|0-3||0-0 (T)||0-3 (U)
|-
|1975/76
|UEFA Cup
|1R
|
|Ipswich Town
|1-4||1-2 (T)||0-2 (U)
|0.0
|-
| rowspan=4 valign=top|1976/77
| rowspan=4 valign=top|UEFA Cup
|1R
|
|Djurgårdens IF
|4-2||3-0 (T)||1-2 (U)
| rowspan=4|11.0
|-
|2R
|
|1. FC Kaiserslautern
|7-2||2-2 (U)||5-0 (T)
|-
|1/8
|
|RCD Espanyol
|3-0||1-0 (U)||2-0 (T)
|-
|1/4
|
|RWD Molenbeek
|1-2||0-0 (T)||1-2 (U)
|-
| rowspan=3 valign=top|1979/80
| rowspan=3 valign=top|UEFA Cup
|1R
|
|Everton
|2-0||1-0 (T)||1-0 (U)
| rowspan=3|9.0
|-
|2R
|
|Malmö FF
|5-1||4-0 (T)||1-1 (U)
|-
|1/8
|
|Eintracht Frankfurt
|2-4||1-4 (U)||1-0 (T)
|-
| rowspan=4 valign=top|1980/81
| rowspan=4 valign=top|Europacup II
|1R
|
|Ilves Tampere
|7-3||3-1 (U)||4-2 (T)
| rowspan=4|14.0
|-
|1/8
|
|Hvidovre IF
|3-1||2-1 (U)||1-0 (T)
|-
|1/4
|
|Slavia Sofia
|6-3||2-3 (U)||4-0 (T)
|-
|1/2
|
|Dinamo Tbilisi
|2-3||0-3 (U)||2-0 (T)
|-
| rowspan=3 valign=top|1981/82
| rowspan=3 valign=top|UEFA Cup
|1R
|
|Szombierki Bytom
|3-1||2-0 (T)||1-1 (U)
| rowspan=3|8.0
|-
|2R
|
|Dynamo Dresden
|3-2||2-1 (T)||1-1 (U)
|-
|1/8
|
|Radnički Niš
|1-2||0-2 (U)||1-0 (T)
|-
| rowspan=2 valign=top|1983/84
| rowspan=2 valign=top|UEFA Cup
|1R
|
|St. Mirren
|3-0||1-0 (U)||2-0 (T)
| rowspan=2|4.0
|-
|2R
|
|Tottenham Hotspur
|2-6||2-4 (U)||0-2 (T)
|-
|1984/85
|Europacup I
|1R
|
|Panathinaikos
|1-2||0-0 (T)||1-2 (U)
|1.0
|-
|1985/86
|UEFA Cup
|1R
|
|Sporting Lissabon
|3-4||1-3 (U)||2-1 (T)
|2.0
|-
| rowspan=2 valign=top|1986/87
| rowspan=2 valign=top|UEFA Cup
|1R
|
|Pécsi Munkás SC
|2-1||0-1 (U)||2-0 (T)
| rowspan=2|2.0
|-
|2R
|
|
|1-7||1-5 (U)||0-2 (T)
|-
| rowspan=3 valign=top|1987/88
| rowspan=3 valign=top|UEFA Cup
|1R
|
|Spora Luxemburg
|10-2||5-0 (T)||5-2 (U)
| rowspan=3|7.0
|-
|2R
|
|Aberdeen
|u 2-2||1-2 (U)||1-0 (T)
|-
|1/8
|
|Bayer 04 Leverkusen
|2-3||2-2 (T)||0-1 (U)
|-
|1989/90
|UEFA Cup
|1R
|
|VfB Stuttgart
|2-3||0-2 (U)||2-1 (T)
|2.0
|-
| rowspan=4 valign=top|1991/92
| rowspan=4 valign=top|Europacup II
|1R
|
|Partizan Tirana
|1-0||0-0 (U)||1-0 (T)
| rowspan=4|12.0
|-
|1/8
|
|FC Sion
|0-0 ns (5–3)||0-0 (U)||0-0 n.v. (T)
|-
|1/4
|
|Tottenham Hotspur
|1-0||1-0 (T)||0-0 (U)
|-
|1/2
|
| AS Monaco
|3-3 u||1-1 (U)||2-2 (T)
|-
| rowspan=3 valign=top|1992/93
| rowspan=3 valign=top|Europacup II
|1R
|
|Hapoel Petach Tikwa
|u 2-2||1-0 (T)||1-2 (U)
| rowspan=3|5.0
|-
|1/8
|
|FC Luzern
|4-2||0-1 (U)||4-1 (T)
|-
|1/4
|
|Spartak Moskou
|1-4||0-1 (T)||1-3 (U)
|-
| rowspan=2 valign=top|1993/94
| rowspan=2 valign=top|Champions League
|1R
|
|ÍA Akranes
|3-1||0-1 (U)||3-0 (T)
| rowspan=2|3.0
|-
|1/8
|
|FC Porto
|0-1||0-1 (U)||0-0 (T)
|-
| rowspan=3 valign=top|1994/95
| rowspan=3 valign=top|Europacup II
|1R
|
|FK Žalgiris Vilnius
|3-2||1-1 (U)||2-1 (T)
| rowspan=3|10.0
|-
|1/8
|
|Werder Bremen
|5-3||1-0 (T)||4-3 (U)
|-
|1/4
|
|Real Zaragoza
|1-2||1-0 (T)||0-2 (U)
|-
| rowspan=4 valign=top|1995/96
| rowspan=4 valign=top|Europacup II
|1R
|
|Dag-Liepāja
|13-0||7-0 (U)||6-0 (T)
| rowspan=4|13.0
|-
|1/8
|
|Everton
|1-0||0-0 (U)||1-0 (T)
|-
|1/4
|
|Borussia Mönchengladbach
|3-2||2-2 (U)||1-0 (T)
|-
|1/2
|
|Rapid Wien
|1-4||1-1 (T)||0-3 (U)
|-
| rowspan=3 valign=top|1996/97
| rowspan=3 valign=top|UEFA Cup
|1R
|
|CSKA Moskou
|2-1||1-0 (U)||1-1 (T)
| rowspan=3|6.0
|-
|2R
|
|RCD Espanyol
|3-1||3-0 (U)||0-1 (T)
|-
|1/8
|
|CD Tenerife
|2-4||0-0 (U)||2-4 (T)
|-
| rowspan=4 valign=top|1997/98
| rowspan=4 valign=top|Champions League
|2Q
|
|FC Jazz Pori
|8-2||6-2 (T)||2-1 (U)
| rowspan=4|11.0
|-
| rowspan=3 valign=top|Groep B (3e)
|
|Manchester United
|2-5||1-2 (U)||1-3 (T)
|-
|
|Juventus
|3-5||1-5 (U)||2-0 (T)
|-
|
|1. FC Košice
|3-0||2-0 (T)||1-0 (U)
|-
|1998/99
|UEFA Cup
|1R
|
|VfB Stuttgart
|3-4||3-1 (U)||0-3 (T)
|2.0
|-
| rowspan=6 valign=top|1999/00
| rowspan=6 valign=top|Champions League
| rowspan=3 valign=top|
|
|Rosenborg BK
|3-2||2-2 (U)||1-0 (T)
| rowspan=6|14.0
|-
|
|Boavista
|2-2||1-1 (U)||1-1 (T)
|-
|
|Borussia Dortmund
|2-2||1-1 (T)||1-1 (U)
|-
| rowspan=3 valign=top|Groep 2D (3e)
|
|Chelsea
|2-6||1-3 (U)||1-3 (T)
|-
|
|Olympique Marseille
|3-0||3-0 (T)||0-0 (U)
|-
|
|SS Lazio
|2-1||2-1 (U)||0-0 (T)
|-
| rowspan=4 valign=top|2000/01
|Champions League
|3Q
|
|SK Sturm Graz
|2-3||1-2 (U)||1-1 (T)
| rowspan=4|9.5
|-
| rowspan=3 valign=top|UEFA Cup
|1R
|
|Dunaferr SE
|4-1||1-0 (U)||3-1 (T)
|-
|2R
|
|FC Basel
|3-1||2-1 (U)||1-0 (T)
|-
|3R
|
|VfB Stuttgart
|3-4||2-2 (T)||1-2 (U)
|-
| rowspan=8 valign=top|2001/02
| rowspan=3 valign=top|Champions League
| rowspan=3 valign=top|Groep 1H (3e)
|
|Spartak Moskou
|4-3||2-2 (U)||2-1 (T)
| rowspan=8|21.0
|-
|
|Sparta Praag
|0-6||0-4 (U)||0-2 (T)
|-
|
|Bayern München
|3-5||2-2 (T)||1-3 (U)
|-
| rowspan=5 valign=top|UEFA Cup
|3R
|
|SC Freiburg
|3-2||1-0 (T)||2-2 (U)
|-
|1/8
|
|Glasgow Rangers
|4-3||1-1 (U)||3-2 (T)
|-
|1/4
|
|PSV
|2-2 ns (5–4)||1-1 (U)||1-1 n.v. (T)
|-
|1/2
|
|Internazionale
|3-2||1-0 (U)||2-2 (T)
|-
|F
|
|Borussia Dortmund
|3-2|| colspan=2|3-2 (T) < (Rotterdam)
|-
|2002
|Super Cup
|F
|
|Real Madrid
|1-3||colspan=2|1-3 (U) < (Monaco)
|0.0
|-
| rowspan=4 valign=top|2002/03
| rowspan=4 valign=top|Champions League
|3Q
|
|Fenerbahçe
|3-0||1-0 (T)||2-0 (U)
| rowspan=4|7.0
|-
| rowspan=3 valign=top|Groep 1E (4e)
|
|Juventus
|1-3||1-1 (T)||0-2 (U)
|-
|
|Newcastle United
|3-3 u ||1-0 (U)||2-3 (T)
|-
|
|Dynamo Kiev
|0-2||0-0 (T)||0-2 (U)
|-
| rowspan=2 valign=top|2003/04
| rowspan=2 valign=top|UEFA Cup
|1R
|
|FC Kärnten
|3-1||2-1 (T)||1-0 (U)
| rowspan=2|5.0
|-
|2R
|
|FK Teplice
|1-3||0-2 (T)||1-1 (U)
|-
| rowspan=6 valign=top|2004/05
| rowspan=6 valign=top|UEFA Cup
|1R
|
|Odd Grenland
|5-1||1-0 (U)||4-1 (T)
| rowspan=6|9.0
|-
| rowspan=4 valign=top|Groep A (1e)
|
|Heart of Midlothian
|3-0||colspan=2|3-0 (T)
|-
|
|Ferencvárosi
|1-1||colspan=2|1-1 (U)
|-
|
|Schalke 04
|2-1||colspan=2|2-1 (T)
|-
|
|FC Basel
|0-1||colspan=2|0-1 (U)
|-
|3R
|
|Sporting Lissabon
|2-4||1-2 (U)||1-2 (T)
|-
|2005/06
|UEFA Cup
|1R
|
|Rapid Boekarest
|1-2||1-1 (T)||0-1 (U)
|1.0
|-
| rowspan=6 valign=top|2006/07
| rowspan=6 valign=top|UEFA Cup
|1R
|
|Lokomotiv Sofia
|u 2-2||2-2 (U)|| 0-0 (T)
| rowspan=6|6.0
|-
| rowspan=4 valign=top|Groep E (3e)
|
|FC Basel
|1-1||colspan=2|1-1 (U)
|-
|
|Blackburn Rovers
|0-0||colspan=2|0-0 (T)
|-
|
|AS Nancy
|0-3||colspan=2|0-3 (U)
|-
|
|Wisła Kraków
|'3-1||colspan=2|3-1 (T)
|-
|3R
|
|Tottenham Hotspur
|colspan=3|niet gespeeld
|-
| rowspan=5 valign=top|2008/09
| rowspan=5 valign=top|UEFA Cup
|1R
|
|Kalmar FF
|u 2-2||0-1 (T)|| 2-1 (U)
| rowspan=5|2.0
|-
| rowspan=4 valign=top|Groep H (5e)
|
|AS Nancy
|0-3||colspan=2|0-3 (U)
|-
|
|CSKA Moskou
|1-3||colspan=2|1-3 (T)
|-
|
|Deportivo La Coruña
|0-3||colspan=2|0-3 (U)
|-
|
|Lech Poznań
|0-1||colspan=2|0-1 (T)
|-
|2010/11
|Europa League
|PO
|
|KAA Gent
|1-2||1-0 (T)||0-2 (U)
|1.0
|-
| rowspan=2 valign=top|2012/13
|Champions League
|3Q
|
|Dynamo Kiev
|1-3||1-2 (U)||0-1 (T)
| rowspan=2|0.5
|-
|Europa League
|PO
|
|Sparta Praag
|2-4||2-2 (T)||0-2 (U)
|-
|2013/14
|Europa League
|PO
|
|FK Koeban Krasnodar
|1-3||0-1 (U)||1-2 (T)
|0.0
|-
| rowspan=6 valign=top|2014/15
|Champions League
|3Q
|
|Beşiktaş
|2-5||1-2 (T)||1-3 (U)
| rowspan=6|10.5
|-
| rowspan=5 valign=top|Europa League
|PO
|
|Zorja Loehansk
|5-4||1-1 (U)||4-3 (T)
|-
| rowspan=3 valign=top|Groep G (1e)
|
|Sevilla
|2-2||0-2 (U)||2-0 (T)
|-
|
|Standard Luik
|5-1||2-1 (T)||3-0 (U)
|-
|
|HNK Rijeka
| u 3-3||1-3 (U)||2-0 (T)
|-
|1/16
|
|AS Roma
|2-3||1-1 (U)||1-2 (T)
|-
| rowspan=3 valign=top|2016/17
| rowspan=3 valign=top|Europa League
| rowspan=3 valign=top|Groep A (3e)
|
|Manchester United
|1-4||1-0 (T)||0-4 (U)
| rowspan=3|5.0
|-
|
|Fenerbahçe
|0-2||0-1 (U)||0-1 (T)
|-
|
|Zorja Loehansk
|2-1||1-0 (T)||1-1 (U)
|-
| rowspan=3 valign=top|2017/18
| rowspan=3 valign=top|Champions League
| rowspan=3 valign=top|Groep F (4e)
|
|Manchester City
|0-5||0-4 (T)||0-1 (U)
| rowspan=3|6.0
!Coeff.
|-
|
|Napoli
|3-4||1-3 (U)||2-1 (T)
| rowspan=2|6.00
|-
|
|Sjachtar Donetsk
|2-5||1-2 (T)||1-3 (U)
|-
|2018/19
|Europa League
|3Q
|
|AS Trenčín
|1-5||0-4 (U)||1-1 (T)
|0.5
|2.00
|-
|rowspan=5 valign=top|2019/20
|rowspan=5 valign=top|Europa League
|3Q
|
|FC Dinamo Tbilisi
|5-1||4-0 (T)||1-1 (U)
|rowspan=5|7.5
|rowspan=5|4.00
|-
|PO
|
|Hapoel Beër Sjeva
|6-0||3-0 (T)||3-0 (U)
|-
| rowspan=3 valign=top|Groep G (4e)
|
|Rangers FC
|2-3||0-1 (U)||2-2 (T)
|-
|
|FC Porto
|4-3||2-0 (T)||2-3 (U)
|-
|
|BSC Young Boys
|1-3||0-2 (U)||1-1 (T)
|-
| rowspan=3 valign=top|2020/21
| rowspan=3 valign=top|Europa League
| rowspan=3 valign=top|Groep K (3e)
|
|Dinamo Zagreb
|0-2||0-0 (U)||0-2 (T)
| rowspan=3|4.0
| rowspan=3|4.00
|-
|
|Wolfsberger AC
|1-5||1-4 (T)||0-1 (U)
|-
|
|CSKA Moskou
|3-1||3-1 (T)||0-0 (U)
|-
| rowspan=10 valign=top|2021/22
| rowspan=10 valign=top|Europa Conference League
|2Q
| 
| FC Drita
|3-2||0-0 (U)||3-2 (T)
| rowspan=10 | 28.5
| rowspan=9 |24.00
|-
|3Q
|
|FC Luzern
|6-0||3-0 (U)||3-0 (T)
|-
|PO
|
|IF Elfsborg
|6-3||5-0 (T)||1-3 (U)
|-
| rowspan=3 valign=top|Groep E (1e)
|
|Maccabi Haifa
|2-1||0-0 (U)||2-1 (T)
|-
|
|Slavia Praag
|4-3||2-1 (T)||2-2 (U)
|-
|
|1. FC Union Berlin
|5-2||3-1 (T)||2-1 (U)
|-
|1/8
|
|FK Partizan
|8-3 ||5-2 (U)||3-1 (T)
|-
|1/4
|
|Slavia Praag
|6-4 ||3-3 (T)||3-1 (U)
|-
|1/2
|
|Olympique Marseille
|3-2||3-2 (T)||0-0 (U)
|-
|F
|
|AS Roma
|0-1|| colspan=2|0-1 (U) < (Tirana)
!40.000 *
|-
| rowspan=5 valign=top|2022/23
| rowspan=5 valign=top|Europa League
| rowspan=3 valign=top|Groep F (1e)
|
|SS Lazio
|3-4||2-4 (U)||1-0 (T)
| rowspan=5|15.0
| rowspan=5|
|-
|
|SK Sturm Graz
|6-1||6-0 (T)||0-1 (U)
|-
|
|FC Midtjylland
|4-4||2-2 (U)||2-2 (T)
|-
|1/8
|
|Sjachtar Donetsk
|8-2 ||1-1 (U)||7-1 (T)
|-
|1/4
|
|AS Roma
|- ||- (T)||- (U)
|-
! colspan=8 style=text-align:right|Totaal aantal punten behaald voor de UEFA-coëfficiënt:||
!49.000
|}</div>
* Dit is de coëfficiënt voor de loting van het huidig seizoen, waarbij de UEFA de resultaten van de laatste vijf seizoenen daarvoor optelt.

Aantal deelnames 
Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam.

 (*) = Alleen de voorrondes gespeeld en niet tot het hoofdtoernooi gekomen.

Resultaten in Europese competities

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Nederland
 Deelnemers International Football Cup & Intertoto Cup Nederland
 Eeuwige ranglijst van deelnemers UEFA-clubcompetities

Feyenoord
Feyenoord